Леви, Давид (David Levi, 1816—1898) — итальянский поэт.
 Леви, Давид (род. 1937) — израильский политик.
 Леви, Дэвид (род. 1948) — канадский астроном (комета Шумейкеров—Леви).
 Леви, Дейвид (род. 1945) — британский шахматист и шахматный журналист.